Ярв (; в русском переводе — «озеро») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Ярв, Анна-Эльвира Юхановна (1909—2002) — директор Сакуской семилетней школы, Харьюский район Эстонской ССР. Герой Социалистического Труда.
 Ярв, Яак (1852—1920) — эстонский писатель и журналист.

См. также 
 Ярве
 Ярви
 Ярвинен